

Patronyme

 Bety Reis (1983-), actrice, réalisatrice et productrice est-timoraise ;
 Bruna Reis Maia (1995-), actrice brésilienne ;
 Daniela Reis (1993-), cycliste portugaise ;
 Jonathan Reis (1989-), footballeur brésilien ;
 José Reis (1907-2002), journaliste, éditeur et écrivain brésilien ;
 José Reis (1911-?), footballeur portugais ;
 Matt Reis (1975-), footballeur américain ;
 Nuno Reis (1991-), joueur de football portugais ;
 Philipp Reis (1834-1874), scientifique allemand ;
 Rafael Reis (1992-), coureur cycliste portugais ;
 Ronni Reis (1966-), joueuse de tennis américaine ;
 Rui Miguel Marinho dos Reis, dit Rui Miguel (1984-), footballeur portugais ;
 Washington Reis (1967-), homme politique brésilien.

Voir aussi
 Raïs, titre de plusieurs dignitaires de l’empire ottoman.
 Reis est un film de Hüdaverdi Yavuz qui est sorti le .

Patronyme portugais
Patronyme brésilien